A competição individual feminino da patinação artística na Universíada de Inverno de 2015 foi realizada no Iglu da Universíada, em Granada, Espanha. O programa curto foi disputado no dia 7 de fevereiro e a patinação livre no dia 8 de fevereiro.

Medalhistas

Resultados

Programa curto

Patinação livre

Geral

Individual feminino